Promau steht für:

 Promau (Freyung), Ort bei Freyung in Bayern
 Promau (Hollenstein an der Ybbs), Passlandschaft in der Eisenwurzen bei Hollenstein und Göstling in Niederösterreich